Anassimene di Mileto – filosofo greco del VI secolo a.C.
Anassimene di Lampsaco – retore e storico greco del IV secolo a.C.
Anassimene – cratere lunare